Taenionema är ett släkte av bäcksländor. Taenionema ingår i familjen vingbandbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vingbandbäcksländor
Taenionema